Elimeleque, segundo a Bíblia, era o marido de Noemi, sogra de Rute. Pertencia à família hezronita, que habitava em Efrata de Belém no tempo dos juízes. Não só Elimeleque, mas também seus filhos Malom e Quiliom morreram em Moabe, voltando por isso Noemi e sua nora Rute para Belém, onde esta última casou com Boaz, seu parente, 'da família de Elimeleque' (Rute 1.2,3 - 2.1,3 - 4.3,9).

Genealogia: a Descendência de Davi

Ver também 
Livro de Rute
Moabe

Personagens do Antigo Testamento